Первый дивизион Мальты 1911/1912 () — 2-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1911/1912
Мальта
Мальта
1911 год на Мальте
1912 год на Мальте